Двуречный — название населённых пунктов в России:

 Двуречный — посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Двуречный — посёлок в Ипатовском районе Ставропольского края.

См. также 
 Двуречный Кут